Ben 10 é uma franquia animada americada. Além da franquia em si, ela pode se referir também:

Séries da franquia:
 Ben 10 (desenho animado), um desenho animado produzido entre 2005 e 2008
 Ben 10: Alien Force, um desenho animado produzido entre 2008 e 2010
 Ben 10: Ultimate Alien, um desenho animado produzido entre 2010 até o presente momento
Filmes:
 Ben 10: Secret of the Omnitrix, filme de 2007
 Ben 10: Race Against Time, filme de 2007
 Ben 10: Alien Swarm, filme de 2009
 Ben 10: Alien Dimensions, um filme com lançamento previsto para 2012

Jogos:
 Ben 10: Protector of Earth
 Ben 10: Alien Force (videojogo)
 Ben 10 Alien Force: Vilgax Attacks
 Ben 10 Ultimate Alien: Cosmic Destruction

Também pode se referir a:
 Ben Tennyson, o personagem principal da série
 Ben 10 (brinquedo)

Desambiguações de televisão